Lisy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Lisy, un village dans la voïvodie de Lublin
 Lisy, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Lisy, un village du powiat de Gołdap dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lisy, un village du powiat de Pisz dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

en Russie
 Lisy, une île en baie de Nakhodka.